Ferula crucifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Alexander Gilli. Ferula crucifolia ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
crucifolia